Styka ist der Familienname folgender Personen:

Jan Styka (1858–1925), polnischer Maler
Jerzy Styka (* 1954), polnischer Altphilologe

Siehe auch:
Stika